Perespa – wieś w Polsce w woj. lubelskim w pow. tomaszowskim w gminie Tyszowce
 Perespa (ukr. Переспа) – wieś na Ukrainie w obw. lwowskim w rejonie sokalskim
 Perespa – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie rożyszczeńskim
 Perespa – stacja kolejowa w ww. miejscowości

 Perespa – jezioro w Sobiborskim Parku Krajobrazowym